



Майдан Свободи 

 Майдан Свободи (Броди)
 Майдан Свободи — майдан у Броварах.
 Площа Свободи (Глухів)
 Майдан Свободи (або площа Свободи) — майдан у Харкові.

Площа Свободи 
 Площа Свободи (Херсон)
 Площа Свободи (Хмельницький)
 Площа Свободи (Баку)
 Площа Свободи (Тайбей)

Колишні назви 
 Площа Свободи — назва в радянський період Майдану Волі в Тернополі

Див. також 
 Проспект Свободи

Площі